Sábado — dia da semana
Sábado de Aleluia — o dia antes da Páscoa no calendário cristão
Sábado (álbum) — do cantor Cícero Lins
Sábado (filme) — filme brasileiro de Ugo Giorgetti
Sábado (revista) — revista semanal portuguesa